EOX steht als Abkürzung für:

Extrahierbare organisch gebundene Halogene, eine Summenbestimmung für halogenorganische Verbindungen (abgekürzt als X) in Wasser- und Feststoffproben.
Ethylenoxid, während die Abkürzung in der chemischen Industrie üblich ist, wird außerhalb der Industrie meist zu EO abgekürzt.
End of Exclusive, ein Flag, um das Ende einer systemexklusiven Datenübertragung anzuzeigen, wird in der Programmierung von Midi-Geräten und in Java-Programmen verwendet

EOX